El Torneig de Queen's Club 2022, oficialment conegut com a cinch Championships 2022 és una competició tennística professional que es juga sobre gespa i pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 49a edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 19 de juny de 2022 al Queen's Club de Londres, Anglaterra.

El tennista italià Matteo Berrettini va defensar el títol aconseguit en l'edició anterior i també va guanyar el segon títol consecutiu en dues setmanes.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2022
ATP Tour 2022